Repište, gemeente in Slowakije
Řepiště, gemeente in Tsjechië